Miejscowości w USA:
 Linn – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Linn – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Osage
 Linn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Linn – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo

Gminy w USA:
 Linn (ang. Linn Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Linn (ang. Linn Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Linn (ang. Linn Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Linn (ang. Linn Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Linn (ang. Linn Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Linn (ang. Linn Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Linn (ang. Linn Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Audrain
 Linn (ang. Linn Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cedar
 Linn (ang. Linn Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dent
 Linn (ang. Linn Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Moniteau
 Linn (ang. Linn Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Osage
 Linn (ang. Linn Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Linn (ang. Linn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Linn (ang. Linn County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Linn (ang. Linn County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Linn (ang. Linn County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Linn (ang. Linn County) – w stanie Oregon

Dzielnica w Niemczech
 Linn – dzielnica Krefeld, do 1901 miasto. Tamże zamek na wyspie Burg Linn.

Osoby
 Roger Linn – wynalazca elektronicznej perkusji